Olby (Frankrijk)
Ølby (Denemarken) (doorverwijspagina)